Osoby o tym nazwisku:
 Arkadiusz Olczyk – duchowny katolicki
 Ed Olczyk – amerykański hokeista
 Karolina Olczyk – polska siatkarka
 Krystyna Olczyk – polska biochemik
 Marek Olczyk – polski siatkarz i trener siatkówki
 Stanisław Olczyk – polski hokeista, olimpijczyk
 Zbigniew Olczyk – polski inżynier